Hirszowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Hirszowicz, polnisch-jüdischer Hoffaktor im 18. Jahrhundert
 Christine Hirszowicz (1935–2021), schweizerische Ökonomin
 Łukasz Hirszowicz (1920–1993), polnischer Historiker